Воронежская область России включает 32 городских населённых пункта, в том числе:
15 городов, среди которых выделяются:
3 города, входящих в городской округ — соответствуют категории городов областного значения (в списке выделены оранжевым цветом),
12 городов, входящих в районы — соответствуют категории городов районного значения;
17 посёлков городского типа.

Города

Населённые пункты, утратившие статус города 
Сохранились, но потеряли статус города:
 Гвоздёв — ныне село Гвазда, в 1779—1796 — уездный город.
 Землянск — ныне село. Город с 1663 по начало XX века.
 Калитва — ныне село Старая Калитва. Город до 1865 года
 Коротояк — ныне село. Город с 1725 по 1923 год.
 Нижнедевицк — ныне село. Город с 25 сентября (6 октября) 1779 до 28 сентября 1925 года.
 Орлов — ныне село. Город с 1645 по 1779 год.

Вошли в состав других городов:
 Тавров — ныне часть города Воронежа. Город в 1700—1744 (до 2008 года село).

Посёлки городского типа

Населённые пункты, утратившие статус пгт 
 Евстратовский — пгт с 1928 года. Включён в состав города Россошь в 1954 году.
 Нововоронежский — пгт с 1958 года. Преобразован в город в 1987 году.
 Свобода — пгт с 1928 года. Преобразован в город в 1937 году.
 Семилуки — пгт с 1932 года. Преобразован в город в 1954 году.
 Поворино — пгт с 1938 года. Преобразован в город в 1954 году.
 Слобода — пгт с 1948 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1998 году.
 Эртиль — пгт с 1938 года. Преобразован в город в 1963 году.
 Включены в состав города Воронежа в 2011 году: Краснолесный, Придонской, Сомово, Шилово.

См. также 
 Административно-территориальное деление Воронежской области
 Населённые пункты Воронежской области
 Сельсоветы и поссоветы Воронежской области
 Городские и сельские поселения Воронежской области

Примечания 

 
Воронежская область